Meridian hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

En Estados Unidos 
 Meridian (California)
 Meridian (Colorado)
 Meridian (Idaho)
 Meridian (Misisipi)
 Meridian (Nueva York)
 Meridian (condado de Stephens, Oklahoma)
 Meridian (condado de Logan, Oklahoma)
 Meridian (Pensilvania)
 Meridian (Texas)
 Meridian Hills (Indiana)
 Meridian Station, Misisipi

Además 
 Meridian (Stargate SG-1), episodio de Stargate SG-1, serie de TV.
 Meridian Cup, competición internacional de fútbol de la UEFA y la CAF.
 Meridian Liga o Superliga de Serbia
 Meridian Lossless Packing